Lasn est un patronyme estonien pouvant désigner:

Patronyme
 (1861-1930), homme politique estonien
Kalle Lasn (né en 1942), écrivain et militant canado-estonien

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien